Željko Milinovič (Ljubliana, 12 de outubro de 1969) é um ex-futebolista esloveno, que atuava como defensor.

Carreira 
Željko Milinovič se profissionalizou no Slovan.

Seleção 
Željko Milinovič representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Naturais de Liubliana